Songs we sang (album), een album van The Cats uit vermoedelijk 1969
Songs we sang (lied), een nummer van The Cats van de lp Colour us gold uit 1969